Ирина Климова:
* Климова, Ирина Борисовна (род. 1952) — советский художник и искусствовед, музейный работник.
 Климова, Ирина Михайловна (род. 1967) — российская актриса и певица.